Braendle ist der Nachname von:

 Christoph Braendle (* 1953), Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Journalist 
 Gustav Braendle (1874–1952), deutscher Juwelier und Schmuckfabrikant (Theodor Fahrner Nachf.)